Лелеков — русская фамилия.

 Лелеков, Александр Макарович — Герой Советского Союза.
 Лелеков, Юрий Сергеевич — Герой Социалистического Труда, начальник новосибирского метрополитена.